Москворе́цкая:

 Москворецкая — остановочный пункт / пассажирская платформа Рязанского направления Московской железной дороги.
 Москворецкая — нереализованная станция Московского метрополитена.
 Москворецкая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Москворецкая колбаса — вид колбасных изделий, появившийся в СССР в 1969 году и заслуживший популярность среди населения
 Москворецкая набережная — сооружение, расположенное на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе.

См. также 
 Москворецкая башня
 Москворецкая Слобода